Астарита () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Астарита, Дженнаро (1745/49—1805) — итальянский композитор.
 Астарита, Джузеппе (1707—1775) — итальянский архитектор и инженер.
 Астарита, Маттео (род. 1985) — итальянский игрок в водное поло.